„Freetown” se poate referi la:
Freetown, capitala statului Sierra Leone.
SUA
 Freetown, Alabama
 Freetown, Indiana
 Freetown, Kentucky
 Freetown, Massachusetts
 Freetown, Louisiana
 Freetown, New York
Bahamas
Freetown, Bahamas
Danemarca
Freetown Christiania
Sri Lanka
Freetown, Sri Lanka
Antigua și Barbados
Freetown, Antigua și Barbados

Vezi și
Libreville